Ройз — еврейская фамилия. Известные носители:
 Ройз, Михаил Владимирович (род. 1983) — израильский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Ройз, Саша (род. 1973) — канадско-американский актёр.

См. также 
 Ройзман